Algemeen onderzoek naar persoonlijkheid
 Persoonlijkheidstest
 Test op persoonlijkheidsstoornissen